L'Ambitieuse, un film français de Camille de Morlhon, sorti en 1912 ;
 L'Ambitieuse, un film français de Gérard Bourgeois, sorti en 1915 ;
 L'Ambitieuse (Payment on Demand), un film américain de Curtis Bernhardt, sorti en 1951 ;
 L'Ambitieuse (ou Le Passager clandestin), un film français d'Yves Allégret, sorti en 1959.

Voir aussi